Села:
 Микільське — Дніпропетровська область, Солонянський район
 Микільське — Донецька область, Волноваський район
 Микільське — Донецька область, Олександрівський район
 Микільське — Донецька область, Слов'янський район
 Микільське — Запорізька область, Вільнянський район
 Микільське — Запорізька область, Оріхівський район
 Микільське — Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Микільське — Кіровоградська область, Світловодський район
 Микільське — Луганська область, Міловський район
 Микільське — колишнє село, Луганська область, Троїцький район
 Микільське — Миколаївська область, Братський район
 Микільське — Полтавська область, Полтавський район
 Микільське — Сумська область, Сумський район
 Микільське — Харківська область, Близнюківський район
 Микільське — Харківська область, Шевченківський район
 Микільське — Херсонська область, Бериславський район (до 2020 року — Високопільський район)
 Микільське — Херсонська область, Херсонський район (до 2020 року — Білозерський район)

Селища:
 Микільське — Харківська область, Великобурлуцький район

Див. також 
 Нікольське
 Микільське-на-Дніпрі